Чансу́н-ванху́ (хангыль: 장순왕후; ханча: 章順王后; 22 февраля 1445 — 5 января 1462) — чосонская наследная принцесса, первая супруга вана Йеджона. Личное имя Хан Нэи́ (한냉이), она происходила из клана Чхонджу Хан. При жизни носила титул Наследная принцесса Чансун (장순빈). Чансун-ванху — её посмертный титул. Умерла в возрасте 16 лет.

Биография 
Хан Нэи родилась 22 февраля 1445 года в семье Хан Мёнхо (из клана Чхонджу Хан) и его жены, госпожи Мин из клана Ёхын Мин. Хан Нэи была третьим ребёнком из пяти детей. Её мать приходилась двоюродной сестрой матери королевы Чонсун, а также её дедушке по материнской линии, который также приходился двоюродным дедушкой по материнской линии королеве, что делает её и королеву двоюродными сестрами. Её двоюродная бабушка по отцовской линии была прабабушкой королевы Чонхён. Её младшая сестра в конечном итоге стала королевой Конхе.

Жизнь в качестве наследной принцессы 
В 1460 году в возрасте 15 лет госпожа Хан была выбрана женой наследного принцп Ли Хвана известного тогда как Великий принц Хэян. Считается, что её тесть-король любил её за спокойный характер и красоту. 31 декабря 1461 г., (30 ноября 1461 г. по лунному календарю) она родила Вонсона (старшего сына Йеджона, великого принца Инсона).

Смерть 
Через пять дней наследная принцесса умерла в своих покоях от послеродовой болезни в возрасте 16 лет.

Король Седжо был опечален смертью своей любимой невестки. Её титул сменили с Принцессы Чансун на Наследную принцессу Чансун.

Её посмертный титул «Чан» (хангыль: 장, ханча: 章) означал нежность, щедрость и красоту. «Сун» (хангыль: 순, ханча: 順) означало послушание и самоотверженность; соответственно она стала наследной принцессой Чансун (хангыль: 장순빈, ханча: 章順嬪). Когда её шурин и зять, король Сонджон, взошел на трон, её посмертный титул изменился на королеву Чансун (хангыль: 장순왕후, ханча: 章順王后); также, в честь неё провели ритуальный обряд. Она была примером для последующих королев Чосона.

Её могила — Гоннын (№ 83), расположенна в Самныне, Паджу, Бонгильчхон-ри, Джоджо-ып, Паджу-си, Кёнгидо.

Её единственный сын, великий принц Инсон, умер два года спустя.

Последующие годы 
12 января 1467 года младшая сестра наследной принцессы, Хан Сони, которой было 10 лет, вышла замуж за Ли Хёля, великого принца Джальсана (младшего сына наследного принца Ыйгёна и наследной принцессы Су). Как у жены великого принца, её королевским титулом стал «Принцесса-консорт Чонан» (хангыль: 천안군부인).

Под влиянием своего отца Джальсан стал 9-м ваном династии Чосон в 1469 году (позже получил титул короля Сонджона), что изменило ёё титул с принцессы-консорта Чонан на королеву-консорта Гонхе.

Молодую королеву постигла та же участь, что и её старшую сестру, и она умерла от болезни в возрасте 17 лет 30 апреля 1474 года.

Король Сонджон дал ей посмертный титул с использованием «Гон» (хангыль: 공, ханча: 恭) за восхваление и послушное обслуживание его родственников, а также «Хе» (хангыль: 혜, ханча: 惠) за её щедрость, нежность, и доброту; соответственно она стала королевой Гонхе (хангыль: 공혜왕후, ханча: 恭惠王后).

Семья 
 Отец — Хан Мёнхо (26 ноября 1415 — 28 ноября 1487) (한명회)
 Дядя — Хан Мёнджин (한명진, 韓明溍) (1426—1454)
 Тетя — госпожа Квон из клана Андон Квон (안동 권씨)
 Безымянный двоюродный брат
 Кузина — госпожа Хан из клана Чхонджу Хан (청주 한씨, 淸州 韓氏)
 а) Дедушка − Хан Ги (1393—1429) (한기, 韓起)
 б) Прадед — Хан Санджиль (한상질, 韓尙質) (1350—1400)
 в) Прапрадедушка — Хан Су (한수, 韓脩) (1333—1384)
 в) Прапрабабушка — госпожа Квон из клана Андон Квон (안동 권씨, 安東 權氏)
 б) прабабушка — госпожа Сон из клана Чхонпунг Сон (청풍 송씨, 昌化夫人 淸風 宋氏); Вторая жена Хан Санджиля
 а) Бабушка — госпожа Ли из клана Ёджу Ли (증 정경부인 여주 이씨, 贈 貞敬夫人 驪州李氏)
 Мать — внутренняя принцесса-консорт Хвангре из клана Ёхын Мин (? — 1479/1490) (황려부부인 여흥 민씨, 黃驪府夫人 驪興 閔氏)
 а) Дедушка — Мин Дэсэн (1372—1467) (민대생, 閔大生)
 а) Бабушка — госпожа Хо из клана Янчхон Хо (양천 허씨, 陽川 許氏)

Братья и сестры 
 Старшая сестра — госпожа Хан из клана Чхонджу Хан (청주 한씨, 淸州 韓氏)
 Шурин — Син Джу (신주, 申澍) из клана Корён Син (고령 신씨, 高靈 申氏)
 Племянник — Син Чжонхо (신종호, 申從濩) (1456—1497)
 Внучатый племянник — Син Хан (신항, 申沆) (1477—1507)
 Жена внучатого племянника — принцесса Хесук (혜숙옹주, 惠淑翁主) (1478 — ?); Старшая дочь короля Сонджона.
 Старшая сестра — госпожа Хан из клана Чхонджу Хан (청주 한씨, 淸州 韓氏)
 Шурин — Юн Бан (윤반, 尹磻) из клана Папхён Юн (파평 윤씨, 坡平 尹氏)
 Младший брат — Хан Бо (한보, 韓堡) (1447—1522)
 Невестка — госпожа Ли из клана Хансан Ли (한산 이씨)
 Племянник — Хан Кёнги (한경기, 韓景琦) (1472—1529)
 Жена племянника — госпожа Ли из клана Чонджу Ли (숙인 전주 이씨, 淑人 全州 李氏)
 Жена племянника — госпожа Ким из клана Оньян Ким (숙인 언양 김씨, 淑人 彦陽 金氏)
 Внучатый племянник — Хан Хёп (한협, 韓勰)
 Внучатый племянник — Хань Сун (한숭, 韓嵩)
 Племянник — Хан Гёнчжон (한경종, 韓景琮)
 Жена племянника — госпожа Ким из клана Хамджон Ким (함종 김씨)
 Внучатый племянник — Хан Хён (한현, 韓絢)
 Племянник — Хан Кёнчим (한경침, 韓景琛) (1482 -?)
 Жена племянника — принцесса Гоншин (공신옹주, 恭愼翁主) (11 марта 1481 — 7 февраля 1549); третья дочь короля Сонджона
 Внучатый племянник — Хан Чан (한찬, 韓瓚)
 Внучатый племянник — Хан Кан (한강, 韓綱)
 Племянник — Хан Гёнхван (한경환, 韓景環)
 Внучатый племянник — Хань Юй (한유, 韓維)
 Внучатый племянник — Хань Юй (한유, 韓績)
 Племянник — Хан Гёнсун (한경순, 韓景珣)
 Внучатый племянник — Хан Чжок (한작, 韓綽)
 Племянник — Хан Кёнхам (한경함, 韓景{王+咸})
 Младшая сестра — королева Гонхе из клана Чхонджу Хан (공혜왕후 한씨) (8 ноября 1456 г. — 30 апреля 1474 г.)
 Шурин — Ли Хёль, король Сонджон (20 августа 1457 — 20 января 1494) (조선 성종)

Муж 
 Йеджон (조선 예종) (14 января 1450 — 31 апреля 1469)
 Свёкор — король Седжо (조선 세조) (2 ноября 1417 — 23 сентября 1468)
 Свекровь — королева Чонхви (정희왕후 윤씨) (8 декабря 1418 — 6 мая 1483)

Дети 
 Сон — Ли Бун, великий принц Инсон (인성대군 이분, 仁城大君 李糞) (31 декабря 1461 — 4 декабря 1463)
 Приёмный внук — Ли Сок, принц Чоксон (적성군 이석) (1484—1539)
 Приёмный внук — Ли Он, принц Сосон третьего младшего ранга (서성부정 이옹) (1487—1510)
 Пасынок — великий принц Джальсан (조선 성종) (19 августа 1457 — 19 января 1495)
 Падчерица — королева Гонхе из клана Чхонджу Хан (공혜왕후 한씨) (8 ноября 1456 г. — 30 апреля 1474 г.) — детей нет
 Падчерица — королева Джехён из клана Хаман Юн (제헌왕후 윤씨) (15 июля 1455 — 29 августа 1482)
 Сводный внук — принц Ли Хёсин (1475 г.) (이효신)
 Сводный внук — Ли Юн, наследный принц Ёнсан (23 ноября 1476 — 20 ноября 1506) (이융 연산세자)
 Безымянный внук (? — 1479)
 Падчерица — королева Чонхён из клана Папён Юн (정현왕후 윤씨) (21 июля 1462 — 13 сентября 1530)
 Сводная внучка — принцесса Сунсук (1478 — 14 июля 1488) (순숙공주)\
 Безымянная сводная внучка (1481—1486)
 Сводный внук — Ли Ёк, великий принц Джинсон (16 апреля 1488 — 29 ноября 1544) (이역 진성대군)
 Безымянная сводная внучка (1490—1490)

Примечания

Ссылки 
 http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0048618
 https://weekly.donga.com/3/search/11/90242/1

Умершие при родах
Супруги монархов Кореи